Gandong (Bandung)
 Gandong (Bringin)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing